Halk Bankası Spor Kulübü 2018-2019 – stagione della squadra di pallavolo femminile
 Halk Bankası Spor Kulübü 2018-2019 – stagione della squadra di pallavolo maschile